Jméno a příjmení Václav Šolc má více nositelů:

 Václav Šolc (1838–1871) – český herec a básník
 Václav Šolc (etnograf) (1919–1995) – český etnograf a spisovatel
 Václav Šolc (ovocnář) (1912-???) – český ovocnář